Холли Линн Бэйли (англ. Halle Lynn Bailey; род. 27 марта 2000, Атланта, Джорджия) — американская актриса, певица и автор песен. Она наиболее известна в качестве участницы музыкального дуэта Chloe x Halle, вместе со своей сестрой Хлое, с которой они получили пять номинаций на премию Грэмми с 2018 года. Ее роль Скайлер Форстер в телевизионном ситкоме «Повзрослевшие» принесла ей номинацию на премию NAACP Image Awards 2020 в категории «Выдающаяся актриса второго плана в комедийном сериале». Она сыграла Ариэль в диснеевском фильме «Русалочка» (2023), который основан на одноименном анимационном фильме 1989 года, а в том же году сыграет главную роль в экранизации «Пурпурный цвет».  На сегодняшний день, роль принцессы Ариэль является самой заметной ролью в фильмографии Бэйли.

Примечания